Гей, соколи (, , ) — пісня, популярна в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині, Білорусі та Литві. За найпопулярнішою версією, музика заснована на написаній композитором Мацеєм Каменським (1734—1821) пісні «Жаль за Україною», походить з одного зі сценічних творів Каменського або була написана як самостійний вокальний твір. Автор тексту невідомий.

Тривалий час вважалося, що автором пісні є польсько-український поет Тимко Падура, хоча пісні «Гей соколи!» немає в жодному виданні творів Тимка Падури, й ніхто з дослідників його творчості не висував припущення про його авторство. Також у багатьох джерелах вона згадується як народна пісня XIX століття: українська, чи польська залежно від джерела. За іншою думкою, також не підтвердженою, автором тексту був Йосиф Богдан Залеський, поет ХІХ ст., представник української школи польського романтизму.

Виконавці 
Пісня входить до репертуару різних відомих польських, словацьких та українських виконавців, зокрема Марилі Родович, IMT Smile ft. , Brunettes Shoot Blondes, Володимира Вермінського, Піккардійської Терції, Олега Скрипки, гурту Mavka, гурту «Чумацький шлях», гурт Мірамі тощо.

Сюжет 
«Гей, соколи» розповідає про козака, що поїхав на чужину та тужить за батьківщиною та дівчиною.

Авторство 
Як встановив польський дослідник Збігнєв Адріянський, пісня з оригінальною назвою «Жаль» () була написана польським композитором Мацеєм Каменським, відомим, як творець першої польської опери «Щастя в нещасті». Записи цієї пісні збереглися з початку ХХ століття. Пісня походить з одного зі сценічних творів Каменського або була написана як самостійний вокальний твір. Проте за мелодією і композицією це зовсім різні твори. «Жаль за Україною» не має ані такого приспіву, ані звертання до образу соколів. Водночас «Гей соколи!» виявляють виразну схожість із популярною в Україні та далеко за її межами піснею «Їхав козак за Дунай», яку написав козак-поет Семен Климовський. 

Автор тексту невідомий, але відомо, що лібрето до творів Каменського писали такі поети, як Францішек Богомолець, Войцех Богуславський, Юліан Урсин Нємцевич і Гуго Коллонтай.

Поширеною є версія, що пісня походить із XIX сторіччя і її автором є польсько-український поет Тимко Падура; ця версія згадується, наприклад, істориком Володимиром Любченком у статті про Тимка Падуру у «Енциклопедії історії України» тощо. Але пісні «Гей соколи!» немає в жодному виданні творів Томаша Падури, й ніхто з дослідників його творчості не висував навіть припущення, що він міг бути автором цієї пісні; тим паче що її стилістика суттєво відрізняється від творчої манери Падури.

Також у багатьох джерелах вона згадується як народна пісня XIX століття: українська, чи польська залежно від джерела. Згідно з ще однією версією — оприлюдненою у 2019 році істориками Богданом Гальчаком та Ольгою Харчишиною — пісня є польською народною піснею, що виникла лише усередині ХХ сторіччя у середовищі польських репатріантів, переселених комуністичною владою з західноукраїнських земель до Польщі.

Популярність

Популярність у воєнні часи 
Згідно з версією деяких польських дослідників, пісня була популярною серед польських вояків в часи Другої світової війни та Польсько-радянської війни 1920 року, де частина бойових дій велася також на території Західної України.

Використання у масовій культурі 
1999 року пісня «Hej, sokoły» була використана як саундтрек у польському фільмі «Вогнем і мечем» (екранізації однойменного роману Генрика Сенкевича), що сприяло популяризації пісні.

Також 2017 року пісня в словацькому перекладі була використана у словацько-українському фільмі «Межа» та прозвучала в ефірі словацького радіо.

У 2020 року пісня була сильно популярною, після заснування партії «Гей Соколи» що на Вінниччині.

Текст пісні

Польська версія

Українська, словацька та білоруська версії

Зауваги

Джерела

Посилання 

 Текст пісні «Гей, соколи» (український варіант) на сайті pisni.org.ua

Українські пісні
Польські пісні
Словацькі пісні
Патріотичні пісні
Пісні XIX століття
Пісні за алфавітом